Il doppio dell'Open di Zurigo 1988 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1988.

Nathalie Herreman e Pascale Paradis erano le detentrici del titolo, ma solo Herreman ha partecipato in coppia con Sophie Amiach.

Amiach e Herreman hanno perso nei quarti di finale contro Claudia Kohde Kilsch e Helena Suková.

Isabelle Demongeot e Nathalie Tauziat hanno battuto in finale 6–3, 6–3 Kohde-Kilsch e Suková.

Teste di serie
 Claudia Kohde Kilsch /  Helena Suková (finale)
 Jana Novotná /  Catherine Suire (semifinali)
 Isabelle Demongeot /  Nathalie Tauziat (campionesse)
 Belinda Cordwell /  Dianne van Rensburg (quarti di finale)

Tabellone

Note 
 

Open di Zurigo 1988